Experimental pode se referir a:

 Aviação experimental, prática de construção caseira de aviões
 Economia experimental, aplicação de métodos experimentais no estudo de questões de economia
 Filme experimental ou cinema experimental, termo que abrange diversos estilos cinematográficos que têm em comum o fato de se opôr às práticas do cinema dito comercial
 Filosofia experimental, movimento filosófico emergente que busca combinar a investigação filosófica tradicional com a investigação empírica sistemática
 Física experimental, categoria de disciplinas e sub-disciplinas da Física preocupada com a observação de fenômenos físicos a fim de coletar dados sobre o Universo
 Música experimental, estilo inovador de música originado no século XX
 Psicologia experimental, metodologia que abrange diversos campos dentro da psicologia
 Teatro experimental, termo abrangente que se refere a diversos movimentos do teatro ocidental iniciados como uma reação às convenções dramáticas do início do século XX

Ver também 
 Experimento ou experiência

Desambiguação